Грудев е българско фамилно име, производно от личното име Груди или Грудьо.

Личности 
 Ботьо Грудев (1928 – 2012), български художник
 Васил Грудев (р. 1980), български политик
 Стефан Грудев (1900 – 1971), български писател, драматург
 Христо Грудев (р. 1960), български политик

Източници 

Български фамилни имена